Суходольское — топоним:

Россия 
 Суходольское — озеро в Приозерском районе Ленинградской области.

Украина 
 Суходольское — село в Долинском районе Кировоградской области.

См. также 
 Суходольское сельское поселение
 Суходольский
 Суходольск